Miejscowości w USA:
 Jay – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Jay – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Delaware
 Jay – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Jay – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Jay – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
Gminy w USA:
 Jay (ang. Jay Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Jay (ang. Jay Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Jay (ang. Jay Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Jay (ang. Jay Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk
 Jay (ang. Jay Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orleans
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jay (ang. Jay County) – w stanie Indiana
Ludzie:
 Vincent Jay – francuski biathlonista
 John Jay – amerykański polityk z XVIII wieku
 Jay-Z – amerykański raper
 Icepick Jay – amerykański producent